

Prénom 
 Siegfried est un prénom masculin germanique ;

Saints 
 Saint Siegfried (ou Sigfrid, Sigurd) (?-1045), patron de la Suède ;
 Siegfried de Wearmouth († 690), abbé du monastère de Wearmouth, en Angleterre ; fêté le 22 août.

Personnages célèbres 
 Siegfried (), chef viking danois ;
 Siegfried († 937), comte et margrave de Mersebourg ;
 Siegfried Boulard-Gervaise (1974-), homme d’affaires, historien de l’art et conservateur du patrimoine français.

Noms de scène 
 Jean Siegfried, nom de scène du chanteur Siegfried Mer (1934-2020) ;
 Siegfried dit Sig, réalisateur de cinéma et compositeur de musique de film français ;
 Siegfried & Roy, artistes germano-américains.

Patronyme 

 Alfred Siegfried (1820-1896), propriétaire terrien et homme politique allemand ;
 Jules Siegfried (1837-1922), homme politique, historien et politologue français ;
 Jacques Siegfried (1840-1909), son frère, entrepreneur et collectionneur  français ;
 Julie Siegfried (1848-1922), épouse de Jules Siegfried, féministe française ;
 André Siegfried (1875-1959), fils de Jules Siegfried, sociologue, historien et géographe français ;
 Jean Siegfried (1931-2014), neurochirurgien suisse ;
 Larry Siegfried (1939-2010), joueur de basket-ball américain.

Personnages de fiction

Personnages légendaires 
 Sigurðr-Siegfried, héros de la mythologie nordique et de la Chanson des Nibelungen, parfois identifié à Arminius.

Musique 
 Siegfried, troisième opéra de la tétralogie l'Anneau du Nibelung de Richard Wagner ;
 Idylle de Siegfried (Siegfried-Idyll), œuvre instrumentale de Richard Wagner.

Cinéma 
 Siegfried, film muet en noir et blanc italien de Mario Caserini, sorti en 1912 ;
 La Vengeance de Siegfried (1965-66), film de Harald Reinl ;
 On retrouve Siegfried dans le film muet en deux parties Les Nibelungen de Fritz Lang (1924).

Télévision 
 Siegfried (1963), de Marcel Cravenne.

Bande dessinée 
 Siegfried (bande dessinée), trilogie publiée chez (Dargaud), scénarisée et dessinée par Alex Alice.

Romans 
 Siegfried, roman de Harry Mulisch ;
 Siegfried et le Limousin, roman de Jean Giraudoux, qui écrivit également un Siegfried et une Fin de Siegfried pour le théâtre.

Mangas 
Siegfried de Dubhe, un personnage de la série Saint Seiya ;
Siegfried, un personnage de la série Shijou Saikyo no deshi kenichi.

Jeux vidéo 
 Siegfried Schtauffen, personnage de la série Soul ;
 Siegfried, personnage du jeu vidéo The Witcher.

Toponymes 
Plusieurs rues portent le nom Siegfried : 
 Rue Siegfried, 24000 Périgueux
 Rue Siegfried, 76220 Gournay-en-Bray
 Rue Siegfried, 60180 Nogent-sur-Oise

Notes et références 

Homonymie